De Belgische zangeres Marva
De opgeheven Nederlandse MARine VrouwenAfdeling